Pepeto puede hacer referencia a:
 Pepeto, caldo típico del estado de México.
 Pepeto (Inga spuria), legumbre en vainas típica de Centroamérica.
 Pepeto López (1935-2018), actor y comediante venezolano.